115-й гвардейский истребительный Краснознаменный авиационный Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского полк (115-й гв. иап) — воинская часть Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования полка 
 146-й истребительный авиационный полк;
 115-й гвардейский истребительный авиационный полк;
 115-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский полк;
 115-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский ордена Александра Невского полк;
 115-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского полк;
 61-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского полк ВВС Узбекистана;
 Полевая почта 29693.

Создание полка 
115-й гвардейский истребительный авиационный полк образован 3 сентября 1943 года путём преобразования из 146-го истребительного авиационного полка в гвардейский за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР.

Переформирование полка 
115-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского полк в мае 1992 года в связи с распадом СССР передан в состав ВВС Узбекистана. Получил наименование 61-й гвардейский истребительный авиационный Оршанский орденов Кутузова и Александра Невского полк ВВС Узбекистана.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 16 октября 1943 года по 6 марта 1944 года, всего 142 дня
 с 20 июня 1944 года по 10 сентября 1944 года, всего 82 дней
 с 14 ноября 1944 года по 11 мая 1945 года, всего 178 дней
Итого — 402 дня

Командиры полка 
 майор, подполковник Орлов Константин Дмитриевич, 06.1941 — 14.10.1942
 полковник Шестаков Семён Александрович (погиб),14.10.1942 — 01.08.1943
 майор Дранко Петр Александрович,09.08.1943 — 06.07.1944
 майор, подполковник Косс Александр Филиппович, 06.07.1944 — 15.11.1945

В составе соединений и объединений

Участие в сражениях и битвах 
 Витебско-Оршанская операция — с 22 июня 1944 года по 28 июня 1944 года
 Белорусская наступательная операция — с 23 июня 1944 года по 29 августа 1944 года
 Сандомирско-Силезская операция — с 12 января 1945 года по 3 февраля 1945 года
 Нижне-Силезская наступательная операция — с 8 февраля 1945 года по 24 февраля 1945 года
 Берлинская наступательная операция — с 16 апреля 1945 года по 8 мая 1945 года
 Пражская операция — с 5 мая 1945 года по 12 мая 1945 года

Интересный факт 

 Во время битвы за Берлин советские войска вели штурм Рейхстага. 30 апреля 1945 года на Рейхстаге было водружено Знамя Победы, а 1 мая 115-м гвардейским истребительным авиационным полком под командованием Александра Косса сброшено Красное знамя с надписью «Победа». На стенах Рейхстага советские солдаты оставили множество надписей, часть из которых (в том числе в зале заседаний) сохранилась и оставлена при реставрациях здания
 Два лётчика полка, Степан Тихонов и Григорий Федосеев, воюя в составе 34-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного корпуса ПВО, «за уклонение от воздушного боя» в сентябре 1942 года были осуждены судом военного трибунала и приговорены к 10 годам лишения свободы. Поводом послужили сомнительные материалы проверки особого отдела НКВД. Согласно приказу НКО СССР от 9 сентября 1942 года лётчики отбыли срок в штрафной эскадрилье. После отбытия срока прибыли в 146-й истребительный авиационный полк. За короткий срок эти два лётчика сбили 20 самолётов противника, внеся существенный вклад в становлении полка как 115-го гвардейского. Гвардии майор Тихонов закончил войну в должности заместителя командира этого полка, имея 320 боевых вылетов, 53 воздушных боя и сбитых самолётов: 6 лично и 2 в группе. Гвардии капитан Федосеев закончил войну в должности командира эскадрильи, имея на боевом счету около 300 боевых вылетов, сбитых самолётов: 11 лично и 6 в группе.

Почётные наименования 

 115-му гвардейскому истребительному авиационному полку 6 июля 1944 года За отличие в боях за овладение городом и оперативно-важным железнодорожным узлом Орша приказом ВГК присвоено почётное наименование «Оршанский».

Награды 
 115-й гвардейский Оршанский истребительный авиационный полк 5 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях с немецкими захватчиками при форсировании реки Одер северо-западнее города Бреслау (Бреславль) и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Александра Невского.
 115-й гвардейский Оршанский ордена Александра Невского истребительный авиационный полк 28 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в боях при прорыве обороны немцев на реке Нейссе и овладении городами Котбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, Мариенсфельде, Треббин, Рантсдорф, Дидерсдорф, Кельтов и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом Суворова III степени.

Отличившиеся воины полка 
  Филатов Григорий Иванович, старший лейтенант, помощник по командира 146-го истребительного авиационного полка воздушно-стрелковой службе Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 3518.
  Хлуд Борис Алексеевич, капитан, командир эскадрильи 146-го истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР 2 сентября 1943 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 1111.
  Новосёлов Кузьма Васильевич, старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 115-го гвардейского истребительного авиационного полка Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6519.
  Дранко Пётр Александрович, командир полка, удостоен звания Советского Союза будучи командиром эскадрильи 89-го гвардейского истребительного авиационного полка 7-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-го истребительного авиационного корпуса 1-й воздушной армии Западного фронта. Золотая Звезда № 1104.
  Сизов Василий Филиппович, командир эскадрильи 146-го истребительного авиационного полка 3-й авиагруппы 8-й воздушной армии Юго-Западного фронта удостоен звания Герой Советского Союза. Посмертно.
  Лаухин Александр Кириллович, командир эскадрильи 115-го гвардейского полка, удостоен звания Советского Союза будучи командиром эскадрильи 1-го гвардейского истребительного авиационного полка 7-й гвардейской истребительной авиационной дивизии. Золотая Звезда № 1110.

Статистика боевых действий 
Всего за годы Великой Отечественной войны полком:

Свои потери:

Базирование полка 

 Риза, Германия, 4.45 — 5.45
 Прага, Чехословакия, 5.45 — 8.45
 Веспрем-Ютас, Венгрия, 8.45 — 12.45
 Стара-Загора, Болгария, 12.45 — 10.47
 Секешфехервар, Венгрия, 6.46 — 4.47
 Какайды, Сурхандарьинская область, 10.47 — 5.92

Самолёты на вооружении

См. также 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне

Примечания

Литература

Ссылки 
 Герои Второй Мировой 
 Фото самолётов 115-го гиап 
 Боевой состав ВВС 
 Авиаторы Второй мировой войны 
 115-й гв. иап. М. Хольм 

Гвардейские полки
Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году